Орден Трудового Красного Знамени — государственная награда:
 Орден Трудового Красного Знамени — орден СССР.
 Орден Трудового Красного Знамени БССР — награда Белорусской ССР.
 Орден Трудового Красного Знамени (ВНР) — государственная награда Венгерской Народной Республики.
 Орден Трудового Красного Знамени (Монголия) — государственная награда Монгольской Народной Республики.
 Орден Трудового Красного Знамени РСФСР — награда РСФСР.
 Орден Трудового Красного Знамени (ЧССР) — государственная награда Чехословакии.

См. также